Beulah Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Beulah Township (Minnesota)
 Beulah Township (North Carolina)
 Beulah Township (Davison County, South Dakota)
 Beulah Township (Hanson County, South Dakota)